In 1957 werd het 56ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 9 juni tot 29 december. São Paulo werd kampioen.

Op 14 juli maakte de wereldberoemde Pelé zijn debuut in de competitie voor Santos in de wedstrijd tegen XV de Piracicaba, hij werd dat jaar ook meteen topschutter.

Eerste fase

Play-off 
De winnaar gaat naar de witte groep.

Tweede fase

Blauwe groep

Witte groep

Totaalstand
De winnaar van de witte groep werd kampioen, ongeacht of de club over het gehele seizoen de meeste punten had, wat hier niet het geval was.

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paul